Мађарска је први пут на Летњим олимпијским играма учествовала 1896. године, када су отворене прве Олимпијске игре модерног доба. На тим првим Олимпијским играма Мађарска је имала укупно седам представника у шест различитих спортова. Ових седам такмичара је учествовало у 15 различитих дисциплина и освојили су 2 златне медаље, једно сребро и три бронзе. 

Од тада Мађарска је имала своје представнике на свим Летњим олимпијадама, осим 1920. и 1984. године, и на свим Зимским олимпијским играма.

До 1918. године није била независна држава, већ део Аустроугарске, али су Аустрија и Угарска (Мађарска) наступале одвојено на Олимпијским играма.

Мађарски представници су закључно са Олимпијским играма одржаним 2008. године у Пекингу освојили укупно 465 медаља, са тим да се у дисциплини Мачевање налазе на трећем месту. По броју освојених медаља Мађарска предводи нације које никада нису имале прилику да буду домаћини Олимпијских игара.

Национални олимпијски комитет за Мађарску је Мађарски олимпијски комитет, који је основан и уједно признат 1895. године.

Медаље

Освојене медаље на ЛОИ

Освојене медаље на ЗОИ 

Мађарска је једна од дванаест земаља који су имали представнике на свим досадашњим одржаним Зимским олимпијским играма.

Освојене медаље по спортовима

Види још 
 Списак Мађарски освајачи олимпијских медаља

Референце

Спољашње везе 
 
 

Мађарска на олимпијским играма